Quba kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

Quba (stad), 
Quba Rayonu – ett distrikt,

Se även
Kuba

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar